Валеш:

 Валеш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Валеш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.